Lilla Hundsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Hundsjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (3,4 ha)
Lilla Hundsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (8,45 ha)
Lilla Hundsjön, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (33 ha)

Se även
Hundsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn